Микола Бєлєсков ( 10 травня 1993, Лебедин) — український військовий і політичний експерт.

Життєпис 

З 2010 по 2016 навчався в київському Інституті міжнародних відносин, де здобув диплом магістра за спеціальністю "Політолог-міжнародник". В 2016-19 роках - аналітик НУО «Інститут світової політики», з 2019 - головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, з серпня 2022 - старший аналітик в Повернись живим.

Діяльність як експерта 

Микола Бєлесков є затребуваним коментатором з повязаних з Україною військових питань у світових медіа, зокрема його думки публікували Bloomberg, BBC, Associated Press, CBC, The Economist, Newsweek, Wall Street Journal, Fortune, ABC, Politico, Financial Times, The Guardian, Daily Mail, Metro VOA, Al Jazeera, Deutsche Welle, Le Monde, France24, Liberation, Le Point, AEI, Foreign Policy, USNews, The Japan Times, The Times of India.

Англомовний твіттер Бєлєскова станом на 8 лютого 2023 мав майже 45 тис фоловерів.

Україномовний телеграм-канал Бєлєскова станом на 8 лютого 2023 мав понад 28 тис фоловерів

Примітки 

військові експерти
Випускники Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
Народились 10 травня
народились 1993
уродженці Лебедина